Клопы — подотряд насекомых из отряда полужесткокрылых
 Клопы —  деревня в городском поселении Пушкиногорье Пушкиногорского района Псковской области.